Unter der Vorproduktion (engl. pre-production) versteht man sämtliche Vorbereitungen, die der Realisierung eines aufwendigen Projektes vorausgehen.  

 Vorproduktion (Automobilbau)
 in der Filmproduktion: Filmproduktion#Vorproduktion
 Vorproduktion (Musik)